Kalinin kan syfta på:

 – ett amerikanskt örlogsfartyg från andra världskriget

Personer med efternamn
(), eller Kalinina (femininum; Калинина), är ett ryskt efternamn som härstammar från ordet kalina (калина, betyder "skogsolvon")
Alexey Kalinin (1922–1943), sovjetisk arméofficer och Sovjetunionens hjälte
Dmitrij Kalinin (född 1980), rysk ishockeyspelare
Konstantin Kalinin (1889–1940), sovjetisk flygplansdesigner
Michail Kalinin (1875–1946), rysk sovjetisk bolsjevikisk revolutionär och politiker

Geografi

Armenien 

 Tashir (ort), Lorri, 
 Noramarg, ort, Ararat,

Azerbajdzjan 

 Burunqovaq, ort, Samuch,

Ryssland 

 Kalinin – tidigare namn på en stad mellan 1931 och 1990, se Tver

Se även
Kalininsky
Kaliningrad

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar